Натуральне число 1990
 1990 рік до нашої ери
 1990 рік нашої ери